CPU, sigle composé des trois lettres C, P et U, peut faire référence à :
 Central Processing Unit  (en français, unité centrale de traitement ou processeur - d'un ordinateur par exemple) ;
 Conférence des présidents d'université, une réunion des présidents des universités et grandes écoles françaises.

CPU est un code qui peut faire référence à :
 Cururupu, dans l'État du Maranhão au Brésil, selon la liste des codes AITA des aéroports.